Барвинівка — село в Житомирській області України.
 Барвинівка — зупинний пункт Південно-Західної залізниці.
 Барвинівка — колишня назва села Хоменкове Друге в Луганській області України.

Див. також 
 Барвінівка